wildcard – ang. wieloznacznik
 Wildcard – EP zespołu Pennywise
 Wildcard/A Word From the Wise – kompilacyjny album zespołu Pennywise